Haus Lewin ist die Bezeichnung zweier Wohnhäuser in Berlin-Zehlendorf:

 Haus Lewin Waldsängerpfad 3, entworfen von Peter Behrens für Kurt Lewin
 Haus Lewin Fischerhüttenstraße 106, entworfen von Walter Gropius für Josef Lewin